Xahrestan (Xaristan) és el nom persa de les subdivisions administratives a l'Iran, traduïdes generalment com a comtats o departaments, i de les capitals o grans ciutats de l'entitat. Deriva del mig persa xahrestan al seu torn derivada del vell persa probablement xahrsaça/xahrstana (de Xahr = vila i stana = lloc). Xahrestan però deriva de Xah (rei) i per tant voldria dir "Lloc de reialessa".

Cada ustan o província està dividit en xahrestans, al seu torn dividits en bakhshs (districtes) i aquests en municipalitats, ciutats i dehestans (aglomeracions rurals).

Vegeu: Xarestans de l'Iran

Referències 
 Enciclopèdia de l'Islam, IX, 226

Geografia de l'Iran